L'édition féminine 2017 du tournoi de tennis du Mexique se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Lesia Tsurenko remporte l'épreuve de simple, Darija Jurak et Anastasia Rodionova celle de double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Italienne Sara Errani, de la Roumaine Monica Niculescu, de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova et de la Suissesse Viktorija Golubic. Ces joueuses sont respectivement remplacées par Mirjana Lučić-Baroni, Heather Watson, Ajla Tomljanović et Kirsten Flipkens.

Lauréates 
Lesia Tsurenko remporte son troisième titre en simple en battant en finale Kristina Mladenovic.

En double, Darija Jurak et Anastasia Rodionova remportent leur deuxième titre ensemble en battant en finale Verónica Cepede Royg et Mariana Duque Mariño. Il s'agit respectivement de leur  et  titre dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique (ATP 2017)
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Mexique
Sport au Mexique en 2017
Tennis en février 2017
Tennis en mars 2017